Ранчо лос Аранда има више значења:

 Ранчо лос Аранда, Ла Курва де Алварадо (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Аранда (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику